Fimetariella — рід грибів родини Lasiosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 20.10.2019 налічує 9 видів роду Fimetariella:

Примітки

Джерела 
 Lundqvist, N. 1964. Fimetariella, a new genus of coprophilous pyrenomycetes. Botaniska Notiser. 117:238-248 — P.239

Роди грибів
Сордаріальні